PS eller ps har flere betydninger:
 .ps - nationalt topdomæne
 ps picosekund
 Ps, Petasekund
 pS, picosiemens
 ps (unix)
 Polystyren
 Adobe Photoshop
 PlayStation
 PostScript
 Parti Socialiste (Frankrig)
 Parti Socialiste (Belgien)
 Partido Socialista, (Socialistisk Parti (Portugal))

Se også 
 P.S.
 P/S - Partnerselskab (kommanditaktieselskab)